Dabiq steht für:

 Dabiq (Syrien) (), eine nordsyrische Ortschaft im Gouvernement Aleppo, in der nach islamischer Eschatologie muslimische Armeen am Ende der Zeit auf ihre Feinde treffen
 Dabiq (Magazin), ein nach dem Ort benanntes englischsprachiges Online-Propaganda-Magazin der Terrororganisation Islamischer Staat

 Schlacht von Mardsch Dabiq, Schlacht am 24. August 1516 zwischen dem Osmanischen Reich und den Mamluken